Александр Головко:
 Головко, Александр Александрович (род. 1995) — украинский футболист.
 Головко, Александр Борисович (род. 1972) — украинский футболист.
 Головко, Александр Валентинович (род. 1964) — российский военачальник, командующий войсками ВКО (с 2012), генерал-лейтенант.